Кубок Угорщини з футболу 1925–1926 — 9-й розіграш турніру. В 1926 році в Угорщині почав проводитись професіональний чемпіонат, у зв'язку з чим відбувалась реорганізація команд. Таким чином, починаючи з чвертьфіналу, у Кубку країни у складах команд грали лише аматори. Переможцем змагань стала аматорська команда клубу «Кішпешт».

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Фінал. Перегравання

Примітки

Посилання 
 Кубок Угорщини на сайті magyarfutball.hu  
 Кубок Угорщини 1925/26 на клубному сайті "Ференцвароша"  
  Звіт про матчі  

Кубок Угорщини з футболу
Угорщина
Угорщина